Ел Галено има више значења:

 Ел Галено (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Галено (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Галено (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику